Паренте (Parente) — итальянская, испанская и португальская фамилия. Известные носители:

 Паренте, Адриана (род. 1980) — бразильская и экваториально-гвинейская футболистка.
 Паренте, Алвару (род. 1984) — португальский автогонщик.
 Паренте, Пьетро (1891—1986) — итальянский кардинал.
  (1934—2011) — бразильский киноактёр.
  (род. 1955) — американская актриса и певица.